Dreitälerblick ist der Name von Aussichtspunkten:

 Dreitälerblick im Harz, am Sandlünz, bei Netzkater, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Dreitälerblick im Schwarzwald, bei Beim Sternen zwischen Gütenbach und Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Dreitälerblick im Klettgau, zwischen Küssaberg und Lauchringen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg